Het seizoen 2000–2001 van Willem II was het 46ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de negende plaats eindigde, in de Eredivisie.

Bij de start van het seizoen zijn alle ogen gericht op de nieuwe trainer-coach Hans Westerhof. Hij is de opvolger van Co Adriaanse. Willem II mikt op een klassering tussen de plaatsen vier en acht. Het seizoen zorgde voor wisselende resultaten en Europees voetbal raakte al snel uit zicht voor de Tilburgers. Aan het eind van een seizoen met weinig hoogtepunten eindigde Willem II met 51 punten en een doelsaldo van 60 voor en 50 tegen op de achtste plaats in de eindrangschikking. Middenvelder Denny Landzaat maakt zijn debuut in Oranje. Hij is daarmee de achttiende international van Willem II.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2000/01 en als achtste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

 2000/01
Nederlandse voetbalclub 2000/01